Алекса́ндр Лазаре́нко:
 Лазаренко, Александр Иванович (1922 — ?) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Лазаренко, Александр Павлович (в монашестве Максимилиан; род. 1950) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Песоченский и Юхновский.